

События

Римская империя 
 Консулы Тит Тутилий Лупирк Понтиан и Публий Кальпурний Атилиан Аттик Руф.
 август — иудейская армия под руководством Бар-Кохбы разгромлена римлянами при Бетаре. Бар-Кохба пал в бою. Восстание подавлено, убито до 500 тысяч иудеев, тысячи проданы в рабство. Иудеи не имели право войти в Иерусалим до 638 года.
 Возвращение Адриана в Рим.
 Арриан отражает нашествие аланов на Каппадокию.
 Эпиктет написал «Энхиридион».

Азия 
 Китайцы и ухуани разбили сяньби.

Родились 
 Ириней Лионский — второй епископ Лиона (ум. 202).

Скончались 
  — еврейский таннаи, один из составителей Мишны.
 Овидий — епископ города Брага (95—135), святой Римско-католической церкви, мученик.
 Теон Смирнский — греческий философ (представитель среднего платонизма), математик, теоретик музыки.
 Шимон Бар-Кохба — предводитель иудеев в восстании против римлян при императоре Адриане, в 131—135 годы н. э.

Галерея

См. также